Guàrdia Nacional de Geòrgia, branca de les forces armades de Geòrgia
 Gliconeogènesi, ruta metabòlica de generació de glucosa en el fetge
 Gng també és l'abreviatura de la gungerita, mineral de la classe dels sulfurs